Christian Juel kan syfta på flera personer:

 Christian Juel (1668-1717), dansk officer
 Christian Juel (1828-1914), dansk politiker 
 Christian Juel (1855-1935), dansk matematiker